Im Folgenden befindet sich eine Liste der integrierten Schaltkreise der Logikfamilie. Die Familie wurde von der Firma Texas Instruments aufgelegt und enthielt integrierte TTL-Schaltkreise. Wegen der Beliebtheit dieser Schaltkreise wurden sie von anderen Herstellern mit der gleichen Typenbezeichnung angeboten. Auch wurden kompatible Schaltkreise anderer Hersteller in die Produktlinie von TI übernommen.

Überblick 
Einige TTL-Schaltkeise wurden mit einem erweiterten militärspezifischen Temperaturbereich – meist in einem Keramik-Gehäuse – hergestellt. Diese Schaltkreise sind mit 54 anstatt 74 in der Teilenummer versehen.

Einige Hersteller veröffentlichten CMOS-Schaltungen der Serie 4000 erneut mit dem Präfix 74. Der Baustein 74HC4066 war z. B. ein Ersatz für den CD4066, hatte allerdings geringfügig unterschiedliche elektrische Eigenschaften (Versorgungsspannung, Frequenzgang und Widerstände).

Umgekehrt hat auch die Baureihe 4000 von der Baureihe 7400 „ausgeliehen“ – wie z. B. CD40193 und CD40161, welche pinkompatible Ersatztypen für den 74C193 und den 74C161 sind. Es gibt sogar Hinweise auf doppelte Vererbung der Typenbezeichnungen wie z. B. 74193 → 40193 → 74HC40193.

In einigen Fällen, wie z. B. dem 7478 und 74107, haben die gleichen Suffixe in den verschiedenen Logikfamilien keine völlig gleichwertigen Logikfunktionen. Außerdem gibt es ein paar numerische Suffixe, die mehrere nicht vergleichbare Logikfunktionen haben wie zum Beispiel beim 74453.

Standard-Serie 
In der Tabelle sind nur die Basisnummern aufgeführt. Viele der neueren Bausteine wurden jedoch nie in der Standard-Technologie TTL hergestellt.

Einzel-, Zweifach und Dreifachgatter 
Von der Standard-Serie mit mehreren gleichen Gattern wurden Bausteine abgeleitet, die nur über ein, zwei oder drei der ursprünglichen Gatter verfügen, um so den Einsatz von kompakteren Chipgehäusen mit weniger Pins zu ermöglichen.

Dazu wurde zur Kennzeichnung der Anzahl der Gatter ein „1G“ für nur ein einzelnes Gatter, „2G“ für zwei Gatter und „3G“ für drei in den Namen des Schaltkreises eingefügt. Die Ziffern am Ende der Teilenummern entsprechen üblicherweise denen der älteren Standard-Serie. In den Teilenummern ist das „xx“ ein Platzhalter für die Logikfamilie, z. B. „74AUG1G“ oder „74LVC1G“.

Darüber hinaus gibt es Multifunktionsgatter, die ausschließlich als „1G“- oder „2G“-Variante existieren, da sie je nach Beschaltung die Funktion von verschiedenen Logikverknüpfungen darstellen können und keinen entsprechenden Baustein in der Standard-Serie besitzen. Diese sind:
 „74xx1G57“ / „74xx1G97“, „74xx1G58“ / „74xx1G98“ und „74xx1G99“, sowie
 „74xx2G57“ / „74xx2G97“, „74xx2G58“ / „74xx2G98“

Weblinks 

Digitaltechnik
Integrierter Schaltkreis